Тесна — остановочный пункт Павелецкого направления Московской железной дороги в городском округе Кашира Московской области. Расстояние от Москвы — 115 км. Останавливаются все проходящие электропоезда, кроме части электропоездов «Экспресс» (ныне «РЭКС»). Турникетами не оборудована. Касса присутствует.

История 
Открыта в 1936 году. В 1936—1968 годах называлась Сорокино (по ближайшему селу).

Предприятия 
Неподалёку от Тесны расположены завод Центролит, юридически относящийся к Кашире, и комбикормовый завод, юридически относящийся к Ожерелью. На самом деле оба этих завода находятся вне территории указанных городов.

Изображения

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания 

Остановочные пункты Московско-Рязанского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы городского округа Кашира